Ferran Corominas Telechea, także Coro (ur. 5 stycznia 1983 w Vilobí d’Onyar) – hiszpański piłkarz, zawodnik Elche CF.

Zasłynął strzeleniem gola w zwycięskim meczu przeciwko Realowi Sociedad 13 maja 2006; wygrana 1:0 pozwoliła pozostać Espanyolowi w Primera División, kosztem Deportivo Alavés.

Statystyki klubowe 

Stan na: 23 maja 2015 r.

Trofea 
 Copa del Rey w 2006 z Espanyolem

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze RCD Espanyol
Piłkarze CA Osasuna
Piłkarze Elche CF
Piłkarze Girony FC
Urodzeni w 1983